Die Saison 2005/06 war die sechste Spielzeit der Suomi-sarja als dritthöchste finnische Eishockeyspielklasse.

Modus 
In der Hauptrunde wurde die Liga in zwei nach regionalen Kriterien besetzte Gruppen mit acht bzw. neun Mannschaften aufgeteilt. Die Mannschaften der Gruppe Nord absolvierten jeweils 34 Spiele, die Mannschaften der Gruppe Süd jeweils 32 Spiele. Die vier bestplatzierten Mannschaften jeder Gruppe qualifizierten sich für die Playoffs, deren vier Gewinner sich wiederum für die Aufstiegsrunde zur zweitklassigen Mestis qualifizierten. Die Letztplatzierten jeder Gruppe mussten in der Relegation antreten.

Für einen Sieg nach regulärer Spielzeit und nach Verlängerung erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden und einer Niederlage nach Verlängerung gab es einen Punkt und bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit null Punkte.

Hauptrunde

Gruppe Nord 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, U = Unentschieden, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Gruppe Süd 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, U = Unentschieden, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Playoffs 
 HeKi – SHT Seinäjoki 2:0 (11:2, 10:0)
 Jeppis Pietarsaari – Titaanit Kotka 0:2 (5:6, 3:4)
 RoKi-79 Rovaniemi – Koo-Vee 0:2 (3:4 n. V., 4:5 n. V.)
 SaPKo Savonlinna – Etelä-Portimo-72 Ylitornio 2:0 (6:3, 6:0)

HeKi wurde als beste Mannschaft der Suomi-sarja in der Mestis-Relegation zum Meister der Suomi-sarja erklärt.

Relegation

Gruppe Nord 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, U = Unentschieden, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Gruppe Süd 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, U = Unentschieden, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Weblinks 
 Die Spielzeit bei passionhockey.com (französisch)

Suomi-sarja-Saison
Eishockeysaison 2005/06